Thủ Dầu Một (provincie)
 Thủ Dầu Một (stad)